Rogstad är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Rogstad
 Henrik Rogstad
 Solveig Rogstad

Norska efternamn